Stati Uniti d'America
Crystal Springs – census-designated place della Contea di Pasco, Florida
Crystal Springs – città della Contea di Copiah, Mississippi
Crystal Springs – città fantasma della Contea di Lincoln, Nevada